Akwin (Aquino) – miasto we Włoszech

Osoby o nazwisku Aquino:
 Corazon Aquino
 Benigno Aquino
 Benigno Aquino III
 Michael Aquino